Edin Hodzic oder Edin Hodžić ist der Name folgender Personen:

* Edin Hodzic (Fußballspieler) (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Edin Hodžić (Biathlet) (* 1986), serbischer Biathlet und Skilangläufer